Biscay hace referencia a varios artículos:

Lugares
Biscay (Minnesota), ciudad ubicada en el condado de McLeod en el estado estadounidense de Minnesota.
Labets-Biscay, comuna francesa de la región de Aquitania en el departamento de Pirineos Atlánticos.

Personas
Matías Biscay (1974-), un exfutbolista argentino